Australia
 Sunbury – città nello stato di Victoria
Regno Unito
 Sunbury-on-Thames – villaggio nel Surrey, Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Sunbury – villaggio della Contea di Delaware, Ohio
 Sunbury – città della Contea di Northumberland, Pennsylvania
 Sunbury –  census-designated place della contea di Gates, Pennsylvania